Tătărani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tătărani (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița

 Tătărani (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Tătărani (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Weiterhin existieren in Rumänien zwei Orte mit ähnlicher Schreibweise:

 Tătărăni (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Tătărăni (Dănești), Dorf im Kreis Vaslui